Димитриос Ламбу () е виден зограф от началото на XIХ век, представител на Кулакийската художествена школа.

Биография 
Роден е в голямата солунска паланка Кулакия, тогава в Османската империя, днес Халастра, Гърция. Заедно с братята си Маргаритис и Константинос става зограф. Работи в 1838, 1847 и 1849 в манастира „Свети Илия“ между Вулчища и Колиндър, където е автор на 4 икони, една от които на Свети Георги (1838). В 1839–40 работи във Василика, в „Сретение Господне“ в Солун, където изписва Михаил Солунски (1843) и Свети Йоан Предтеча (1844). Известни са 9 негови икони. Характерна е иконата на Свети Новомъченик Михаил Солунски от XVI век от „Сретение Господне“ в Солун, изработена в 1843 година. Светецът е изобразен с архаични дрехи, докато само преди няколко години в 1838 година Зикос Михаил от Хионадес изобразява новомъченика Свети Георги Янински с фустанела и царухи.

Родословие

Бележки 

Родени в Кулакия
Гръцки иконописци
Представители на Кулакийската художествена школа
Македонски гърци